Szotyori József (1767–1833) orvos
 Szotyori József színész